Василий Богоявленский:
 Богоявленский, Василий Афиногенович (1879—1937) — священномученик, причислен к лику святых Русской православной церкви.
 Богоявленский, Василий Игоревич (род. 1958) — геолог, специалист по геофизическим методам поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, член-корреспондент РАН (2011).